

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Roanne: 2006-07
Limoges CSP: 2013-14, 2014-15

Anadolu Efes: 2018-19, 2020-21

Anadolu Efes: 2018, 2019
Semaine des As: 1
Roanne: 2007

Orléanaise: 2009-10

Barcellona: 2018

Anadolu Efes: 2022

Nancy: 2011

Competizioni internazionali

Anadolu Efes: 2020-21, 2021-22

Nazionale 
  Mondiali Under-19
  Serbia 2007

Individuale 
 LNB Pro A MVP: 1
Limoges CSP: 2014-2015

Altri progetti

Collegamenti esterni